Компромисс () — разрешение конфликтной ситуации путём взаимных уступок; уступка ради достижения какой-либо цели, вопреки своим желаниям.

Частные случаи 
 Компромисс дворян — договор между нидерландскими дворянами, 1566 год.
 Миссурийский компромисс — соглашение между членами конгресса США о принятии в Союз штатов Миссури и Мэн, 1820 год.
 Компромисс 1850 года — политический компромисс между Северными и Южными штатами Америки.
 Австро-венгерский компромисс — договор между австрийским императором и представителями венгерского национального движения о преобразовании Австрийской империи в монархию Австро-Венгрия, 1867 год.
 Компромисс 1877 года — договорённость между Демократической и Республиканской партиями США после выборов 1876 года.
 Компромисс времени и памяти — подход к решению ряда задач в информатике с обратным соотношением требуемого объёма памяти и времени выполнения программы.
 Компромисс (яхта) — вид парусной яхты с металлическим балластом в виде фальшкиля и с килем-швертом, который можно убрать через специальный колодец.
 Компромисс (сборник новелл) — сборник новелл Сергея Довлатова, 1973—1981 годы.
 Компромисс (альбом) — второй студийный альбом группы «ДДТ», 1983 год.
 Компромисс (фильм) () — триллер; США, 1994 год; реж. Эндрю Лэйн.